Rusler ist der Familienname folgender Personen:

 Morgan Rusler, US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Robert Rusler (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler